Der Kanton Roissy-en-Brie war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Torcy im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Roissy-en-Brie, Vertreter im Generalrat des Départements war von 1998 bis 2011 François Perrussot (PS). Ihm folgte Jean-François Onet (UMP) nach.

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Roissyenbrie
Aufgelöst 2015